Krontjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Krontjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (15,3 ha)
Krontjärnarna, sjö i Östersunds kommun, 
Krontjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 
Krontjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn